Fuente Álamo puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 Fuente Álamo (Albacete), municipio de la provincia de Albacete.
 Fuente Álamo (Córdoba), lugar del municipio de Puente Genil, en la provincia de Córdoba.
 Fuente Álamo (Jaén), pedanía del municipio de Alcalá la Real, en la provincia de Jaén.
 Fuente Álamo de Murcia, municipio de la Región de Murcia.

Yacimientos arqueológicos 
 Yacimiento arqueológico de Fuente Álamo (Alcalá la Real), situado en la pedanía homónima de Alcalá la Real (Jaén, España).
 Yacimiento arqueológico de Fuente Álamo (Cuevas del Almanzora), situado en el municipio de Cuevas del Almanzora (Almería, España).
 Conjunto Arqueológico de Fuente Álamo, situado en el municipio de Puente Genil (Córdoba, España).